Strandgezicht (schilderkunst), genre in de schilderkunst
Strandgezicht (De Vlieger), schilderij van Simon de Vlieger
Strandgezicht (Jan van Goyen), schilderij van Jan van Goyen (Nivaagaard Museum)
Strandgezicht (Herman Saftleven), tekening van Herman Saftleven (Rijksmuseum)
Strandgezicht (Adriaen van de Velde), schilderij van Adriaen van de Velde uit 1665 (Mauritshuis)
Strandgezicht (naar Jacob van Ruisdael), schilderij naar Jacob van Ruisdael uit ca. 1675 (Mauritshuis)
Strandgezicht (Jacob Esselens), schilderij van Jacob Esselens (Rijksmuseum)

Zie ook
Kust van Holland (Chase), schilderij van William Merritt Chase uit 1884